Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2013 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl první pár světa tvořený americkými dvojčaty Bobem a Mikem Bryanovými.

Deblový titul získala nenasazená francouzsko-srbská dvojice Julien Benneteau a Nenad Zimonjić, když ve finále přehrála turnajové jedničky Boba a Mika Bryanovi. Po rovnocenném zisku prvních dvou setů 4–6 a 7–6(7–4), rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem [14–12]. Američané tak nezískali třetí výhru v řadě.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Marcel Granollers /  Marc López (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (2. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013